Олег Га́рин:
 Гарин, Олег Владимирович (род. 1973) — российский политик.
 Гарин, Олег Сергеевич (род. 1966) — советский и российский футболист. Тренер.